La route nationale 154 peut désigner :

 Route nationale 154 en Espagne
 Route nationale 154 en France

Voir aussi